Degen puede referirse a:

 Degen, comuna suiza del cantón de los Grisones.

Personajes 
 Árpád von Degen, botánico húngaro.
 David Degen, futbolista suizo.
 Günther Degen, militar alemán.
 Philipp Degen, futbolista suizo.